Альфа Этники 1961/1962 () — 26-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1961/1962
Греция
Греция
1961 год в Греции
1962 год в Греции